Здоровец — топоним и фамилия.

Топоним

Белоруссия 
 Здоровец — посёлок в Узденском районе Минской области Белоруссии.

Россия 
 Здоровец — село в Ливенском районе Орловской области России.
 Здоровец — железнодорожная станция в Орловской области России.
 Здоровец — ручей в Тверской области России, приток Тверцы.

Украина 
 Здоровец — село в Емильчинском районе Житомирской области Украины.

Фамилия 
 Здоровец, Денис Богданович (1994—2016) — украинский регбист.
 Здоровец, Мария Васильевна (1923—1994) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Здоровецкие Выселки
 Здоровецкое сельское поселение